Bartholomäus Brötzner ist der Name folgender Personen:
*Bartholomäus Brötzner (Ringer, 1928) (1928–2015), österreichischer Ringer 
Bartholomäus Brötzner (Ringer, 1957) (* 1957), österreichischer Ringer